In Wrong Right – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Triangle Film Corporation
In Wrong Right – film del 1923 diretto da Ford Beebe e Leo D. Maloney